Augustów peut désigner :

Toponymie
en Pologne :

dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Augustów, village 

dans la voïvodie de Łódź
 Augustów, village du powiat d'Opoczno,
 Augustów, village du powiat de Pajęczno

dans la voïvodie de Mazovie
 Augustów, village du powiat de Kozienice
 Augustów, village du powiat de Przasnysz
 Augustów, village de la gmina de Kowala
 Augustów, village de la gmina de Pionki

dans la voïvodie de Podlachie
 Augustów, gmina du powiat d'Augustów
 Augustów, ville